Supergigant kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 11 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Happo One. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Picabo Street z USA, srebro wywalczyła Austriaczka Michaela Dorfmeister, a brąz zdobyła jej rodaczka - Alexandra Meissnitzer.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998